Termin  ima više značenja.

 Ciklična piranopterin monofosfatna sintaza, enzim
 Asocijacija vojnih oficira Amerike ()